Chao puede hacer referencia a:

 Chao (saludo) o chau (saludo) (del saludo de italiano ciao o /chao/), saludo coloquial en español que ―según los países― se usa como bienvenida o despedida.
 Chao (Sonic), las criaturas del mundo de Sonic the Hedgehog.
 Chao (Virú), aldea y distrito (en la provincia peruana de Virú) a 15 km de la costa del océano Pacífico, y a 65 km al sur de la ciudad de Trujillo sobre la Carretera Panamericana.
 Chao (río), río que pasa por el distrito anterior.
 Islas Chao, grupo de islas a 3,2 de la costa del departamento de La Libertad, en Perú.
 Chao (apellido).

Divisiones administrativas 
O Chao da Aldea (Cabañas), lugar de la parroquia de San Martiño de Porto, concello de Cabañas.
Chao (Cerdido), lugar de la parroquia de Cerdido, concello de Cerdido.
Chao da Aldea (Fene), lugar de la parroquia de Maniños, concello de Fene.
O Chao da Viña, lugar de la parroquia de Viña, concello de Irijoa.
Chao (Mañón), lugar de la parroquia de As Grañas do Sor, concello de Mañón.
O Chao (Miño), lugar de la parroquia de Bemantes, concello de Miño.
O Chao (Narón), lugar de la parroquia de Doso, concello de Narón.
Chao da Aldea (Neda), lugar de la parroquia de Viladonelle, concello de Neda.
Chao do Souto, lugar de la parroquia de Devesos, concello de Ortigueira.
O Chao (Ortigueira), lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira.
Chao do Carril, lugar de la parroquia de O Ermo, concello de Ortigueira.
Chao de Ombre, lugar de la parroquia de Ombre, concello de Puentedeume.
Chao de Vilar, lugar de la parroquia de Vilar, concello de Puentedeume.
Chao dos Paces, lugar de la parroquia de O Deveso, concello de Puentes de García Rodríguez.
Chao dos Carneiros, lugar de la parroquia de O Deveso, concello de Puentes de García Rodríguez.
Chao (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Freixo, concello de Puentes de García Rodríguez.
Chao (San Saturnino), lugar de la parroquia de Ferreira, concello de San Saturnino.
O Chao de San Cristovo, lugar de la parroquia de Ferreira, concello de San Saturnino.
O Chao de Lamas, lugar de la parroquia de Lamas, concello de San Saturnino.
O Chao (San Saturnino), lugar de la parroquia de Naraío, concello de San Saturnino.
O Chao do Pío, lugar de la parroquia de Naraío, concello de San Saturnino.
Chao de Arriba, lugar de la parroquia de As Somozas, concello de Somozas.
Chao de Abaixo, lugar de la parroquia de As Somozas, concello de Somozas.

Chao do Covo, lugar de la parroquia de Labrada, concello de Abadín.
Chao do Outeiro, lugar de la parroquia de Labrada, concello de Abadín.
O Chao (Alfoz), lugar de la parroquia de O Pereiro, concello de Alfoz.
O Chao (Baleira), lugar de la parroquia de Librán, concello de Baleira.
Chao de Vila, lugar de la parroquia de Agüeira, concello de Becerreá.
O Chao (Cervantes), lugar de la parroquia de Dorna, concello de Cervantes.
Chao de Vilarín, lugar de la parroquia de Vilaquinte, concello de Cervantes.
O Chao (Foz), lugar de la parroquia de Santa Cilla do Valadouro, concello de Foz.
O Chao (Friol), lugar de la parroquia de Narla, concello de Friol.
O Chao (Germade), lugar de la parroquia de Cabreiros, concello de Germade.
O Chao do Monte, lugar de la parroquia de Mougán, concello de Guntín. 
O Chao (Láncara), lugar de la parroquia de Vilaleo, concello de Láncara.
O Chao da Aldea (Mondoñedo), lugar da parroquia de Sasdónigas, concello de Mondoñedo.
O Chao do Val, lugar da parroquia de Vilamor, concello de Mondoñedo.
O Chao do Fabeiro, parroquia del concello de Monforte de Lemos.
O Chao (Sindrán), lugar de la parroquia de Sindrán, concello de Monforte de Lemos.
O Chao (A Vide), lugar de la parroquia de A Vide, concello de Monforte de Lemos.
O Chao (Muras), lugar de la parroquia de Muras, concello de Muras.
Chao de Perros, lugar de la parroquia de Muras, concello de Muras.
Chao de Bravos, lugar de la parroquia de Bravos, concello de Orol.
O Chao das Medas, lugar de la parroquia de Ourol, concello de Orol.
Chao de Ourol, lugar de la parroquia de Ourol, concello de Orol.
Chao da Casa, lugar de la parroquia de Vilaster, concello de Quiroga.
O Chao de Ove, lugar de la parroquia de Ove, concello de Ribadeo.
O Chao de Pousadoiro, lugar de la parroquia de San Xurxo de Piquín, concello de Ribera de Piquín.
O Chao do Sevil, lugar de la parroquia de Trabada, concello de Trabada.
O Chao dos Nabais, lugar de la parroquia de Trabada, concello de Trabada.
O Chao (Vicedo), lugar de la parroquia de Río Barba, concello de Vicedo.
O Chao da Barreira, lugar de la parroquia de Carballido, concello de Villalba.
O Chao (Villalba), lugar de la parroquia de San Simón da Costa, concello de Villalba.
Chao de Castro, lugar y parroquia del concello de El Bollo.
Chao das Donas, lugar de la parroquia de Xava, concello de El Bollo.
O Chao (Chandreja de Queija), lugar de la parroquia de Casteligo, concello de Chandreja de Queija.
O Chao (Pungín), lugar de la parroquia de Vilela, concello de Pungín.
Chao Real, lugar de la parroquia de Castrelo, concello de San Cristóbal de Cea.
Chao del Campo, lugar de la parroquia de Rozadas, concejo de Boal.
El Chao das Trabas, lugar de la parroquia de A Braña, concejo de El Franco.
O Chao (San Tirso de Abres), lugar de la parroquia de San Tiso, concejo de Santiso de Abres.
Chao de Leiras, lugar de la parroquia de Ouria, concejo de Taramundi.
El Chao de Porzún, lugar de la parroquia de Piantón, concejo de Vegadeo.